Инзерский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Архангельском районе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Законом «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» муниципальное образование наделено статусом сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 

В 2005 году упразднены и исключены из  учетных данных деревня Троицко-Сафроновское и поселки Русский, Убалы.

Примечания 

Муниципальные образования Архангельского района
Сельские поселения Башкортостана